Claude Chabrol – regista, sceneggiatore, attore e critico cinematografico francese
 Gilbert Chabrol de Volvic – funzionario francese
 Jean-Pierre Chabrol – scrittore francese
 Matthieu Chabrol – compositore francese